Kapustino bezeichnet:
 Kapustino, roter Granit

Orte in Russland:
 Kapustino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Kapustino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Lenkutschen, 1938–1946 Schleifenau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Kapustino (Pskow, Porchow), Dorf im Rajon Porchow, Oblast Pskow
 Kapustino (Pskow, Sebesch), Dorf im Rajon Sebesch, Oblast Pskow
 Kapustino (Pskow, Uswjaty), Dorf im Rajon Uswjaty, Oblast Pskow
 Kapustino (Tschetschenien), Dorf in Tschetschenien
 Kapustino (Wologda, Scheksna), Dorf im Rajon Scheksna, Oblast Wologda
 Kapustino (Wologda, Sokol), Dorf im Rajon Sokol, Oblast Wologda